le compositeur François-Joseph Dizi.

 Dizi, une localité de la république démocratique du Congo ;
 Dizi, ou Maji, un woreda du Sud-Ouest de l'Éthiopie.

Dizi désigne aussi :
 le dizi, un instrument de musique traditionnel chinois ;
 le dizi, une langue parlée dans le Sud-Ouest de l'Éthiopie.